De Ploeg (Groningen), een in 1918 opgerichte kunstenaarsvereniging
De Ploeg (theatergroep), het samenwerkingsverband tussen de leden van NUHR, Han Römer, Titus Tiel Groenestege en Genio de Groot
Weverij de Ploeg, een weverij in Bergeijk
De ploeg (verzetsblad, Groningen-IJsselstreek-'s-Gravenhage)
De ploeg: orgaan van Democratisch Socialistische Jongeren, een verzetsblad uit de Tweede Wereldoorlog uit Zaandam

Zie ook 
 Ploeg (doorverwijspagina)